John Humphrey, membre de Seether et ancien membre de The Nixons ;
 John Humphrey, bassiste canadien ;
 John Humphrey, footballeur anglais ;
 John Peters Humphrey (1905-1995), avocat canadien ;
 John H. Humphrey (1948-), archéologue américain ;
 John H. Humphrey, bactériologiste et immunologiste britannique ;
 John Humphrey House ;
 John Humphrey, architecte ;
 Jack Humphrey, peintre ;
 Jack Humphrey (producteur), producteur et écrivain canadien.